Clare kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Clare (ort i Australien), South Australia, Clare and Gilbert Valleys,

Irland 

 An Clár, grevskap, Munster,

Storbritannien 

 Clare, Suffolk, ort i England,

USA 

 Clare, Iowa – ort i Webster County, 
 Clare, Michigan, ort, Clare County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar